Американський штат Вірджинія поділяється на 95 округів.

Вірджинія